Das hyperthymestische Syndrom (engl. hyperthymestical syndrome oder Highly Superior Autobiographical Memory (HSAM)) ist ein Begriff der Kognitionswissenschaft: Personen mit diesem Syndrom können ihr Leben von Tag zu Tag nachzeichnen, weil bei ihnen das episodische Gedächtnis besonders stark entwickelt ist.

Die Betroffenen verbringen ungewöhnlich viel Zeit damit, über ihre Vergangenheit nachzudenken und haben eine außergewöhnliche Fähigkeit der Erinnerung an eigene Erlebnisse. Auf Nachfrage können sie zu einem bestimmten Datum das Wetter, die Tagesereignisse und viele scheinbar belanglose Einzelheiten angeben. Aus schierer Erinnerung heraus, also ohne besondere Mnemotechnik, werden Datum und Wochentag richtig zugeordnet. Fetzen von Bildern und Stimmungen der Vergangenheit erscheinen zwanghaft und unkontrollierbar, können aber an äußere Auslöser wie z. B. Worte, Lieder oder Gerüche anknüpfen.

Entdeckungsgeschichte 
Jill Price wandte sich im Jahre 2000 als Erste wegen der sie nötigenden Erinnerungen an den Hirnforscher James L. McGaugh. Dieser untersuchte ihre Störung in den folgenden Jahren mit Kollegen. Von etwa zweihundert Personen, die nach dem Bekanntwerden des Falles von Price behaupteten, bei ihnen treten die gleichen Symptome auf, gelten bisher drei als glaubhaft, darunter Brad Williams und Rick Baron.

Siehe auch 
 Hypermnesie
 Inselbegabung

Literatur 
 E. S. Parker, L. Cahill, J. L. McGaugh: A case of unusual autobiographical remembering. In: Neurocase. Band 12, Nummer 1, Februar 2006, S. 35–49, , PMID 16517514.

Einzelnachweise 

Gedächtnis